Ironwood może oznaczać:

miejscowości w USA:
 Ironwood – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Gogebic
gminy w USA:
 Ironwood (ang.: Ironwood Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gogebic
w przyrodzie:
 ironwood – angielska nazwa w użytku dla różnych gatunków drzew cechującym się bardzo twardym drewnem, najczęściej występujących w tropikach lub w Azji, Ameryce, Australii i Oceanii.